Lilla Skiren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Skiren (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (14,7 ha)
Lilla Skiren (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (23,1 ha)

Se även
Skiren

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn